Le Championnat du monde de Supersport 2011 est la  du Championnat du monde de Supersport.

Système de points

Calendrier

Classement

Pilotes

Constructeurs

Participants 

 Tous utilisent des pneus Pirelli.

Notes et références

Lien externe 
 

2011
Sport motocycliste en 2011
Supersport